FK Mandalskameratene é um clube de futebol da Noruega fundado em 1 de julho de 1912. Sua sede fica em Vest-Agder.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1912
Clubes de futebol da Noruega